Luciu se poate referi la:

 Luciu este fenomenul care ia naștere la nivelul suprafeței netede a unui material

Locuri 
 Comuna Luciu, comună din județul Buzău, Muntenia, România
 Luciu, sat din județul Buzău, reședință a comunei cu același nume
 Luciu, sat în județul Ialomița, România

Nume de familie 
 Nicoleta Luciu, actriță, cântăreață și prezentatoare de televiziune din România